Казираги је презиме, које може да се односи на следеће људе:
 Андреа Казираги, најстарији син принцезе Каролине од Монака и Стефана Казирагија
 Стефано Казираги, италијански бизнисмен и спортиста
 Шарлота Казираги, ћерка принцезе Каролине од Монака и Стефана Казирагија